Rodolphe II est le nom de plusieurs souverains :
 Rodolphe II de Bourgogne fut roi de Bourgogne au , entre 912 et 937.
 Rodolphe II l'Ancien, comte de Habsbourg et Laufenbourg,(1168-1232), landgrave de Haute-Alsace, comte de Habsbourg et Laufenbourg.
 Rodolphe II d'Autriche (1270-1290), duc d'Autriche (1282).
 Rodolphe II de Bade est co-margrave de Bade de 1288 à 1295.
 Rodolphe II du Palatinat (1306-1353), Électeur palatin.
 Rodolphe II de Habsbourg, Rodolphe II du Saint-Empire (1552-1612) fut empereur du Saint Empire (1576-1612), roi de Bohême et roi de Hongrie.

Voir aussi 
 
Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Rudolf#Rudolf II.